La Türkiye 1. Basketbol Ligi 1986-1987 è stata la 21ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Karşıyaka.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1986
Pallacanestro nel 1987
1986-1987